(né en 1979), joueur de basket-ball albanais ;
  (né en 1994), footballeur albanais ;
 Chaïbia Bilali, athlète marocaine ;
  (né en 1996), footballeur albanais ;
 Edmir Bilali (né en 1970), footballeur albanais ;
 Ibrahim Bilali (né en 1965), boxeur kényan ;
  (né en 1997), footballeur albano-croato-macédonien ;
 Suleiman Bilali (né en 1978), boxeur kényan.